Chiodi ist der Familienname folgender Personen:

 Alessio Chiodi (* 1973), italienischer Motocross-Fahrer
 Giovanni Chiodi (* 1961), italienischer Politiker (Forza Italia)
 Guglielmo Chiod (* 1944), italienischer Ökonom
 Maurizio Chiodi (* 1955), italienischer römisch-katholischer Theologe
 Pietro Chiodi (1915–1970), italienischer Philosoph